Buzina - instrumento composto por um pequeno balão de borracha e uma trompeta unidos
 Buzina (canção) - do cantor e drag queen brasileiro Pabllo Vittar,
 Buzina (náutica) - nome dado ao olhal que dá passagem aos cabos

Desambiguação